Frédéric VI peut désigner :
 Frédéric VI de Bade-Durlach (1617-1677), margrave de Bade-Durlach ;
 Frédéric VI de Danemark (1768-1839), roi du Danemark et de Norvège ;
 Frédéric VI de Hesse-Homburg (1769-1829), landgrave de Hesse-Hombourg ;
 Frédéric VI de Souabe ((1167-1191), duc de Souabe ;
 Frédéric VI de Zollern (?-1298), dit "l'Aîné" ou "le Chevalier", comte de Zollern ;
 Frédéric VI de Nüremberg est Frédéric I de Brandenburg.

Homonymie